Топоним:
 Залем (Баден)  — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Залем (Лауэнбург) — коммуна в Германии, районный центр, расположен в земле Шлезвиг-Гольштейн.

См.также 
 Салем